Фамилија Агвајо има више значења:

 Фамилија Агвајо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Агвајо, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику